Almén ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Almén, schwedischer Fußballspieler
 Jonas Almén (* 1984), schwedischer Rock-Musiker, Bass-Gitarrist, Rock-Sänger und Songwriter, siehe Royal Republic
 Rune Almén (* 1952), schwedischer Hochspringer